Las Blancas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Blancas, Veracruz, 
 Las Blancas, Nayarit, Tepic, 

Robotskapade Mexikoförgreningar